Tomáš Černý (1840–1909) – czeski prawnik i polityk, burmistrz Pragi
 Tomáš Černý (ur. 1960) – czeski śpiewak operowy
 Tomáš Černý (ur. 1979) – czeski dziennikarz
 Tomáš Černý (ur. 1986) – czeski piłkarz